Дми́трий Андре́евич Ара́пов (9 июня 1993, Кушва, Свердловская область, Россия) — российский футболист. Выступает на позиции вратаря. Игрок клуба «Иртыш».

Клубная карьера 
Воспитанник «Урала». Начал карьеру в 2013 году. Дебютировал 23 мая 2015 года в матче против московского «Торпедо», выйдя на замену на 29 минуте после удаления основного вратаря Николая Заболотного вместо Херсона Асеведо, матч сложился неудачно — «Урал» проиграл «Торпедо» со счётом 1:3.

В сезоне 2019/2020 Арапов защищал ворота дебютанта ФНЛ «Чайки» и пропустил в 16 матчах 16 мячей.

26 июня 2020 года Арапов подписал контракт с футбольным клубом «Томь».

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
  «Урал»
 Финалист Кубка России: 2016/17

  «Чайка»
 Победитель первенства ПФЛ: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Томь» 

Футболисты России
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Иртыш» Омск